Андрей Анатольевич Болсунов (14 января 1969, Одесса — 27 января 2021, Москва) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 14 января 1969 года в Одессе. Ещё в школьные годы начал играть в студенческом театре-студии «Встреча» (КемГУ). В 1986—1987 гг. учился в Кемеровском государственном университете на факультете филологии и журналистики, был призван со второго курса на воинскую службу в рядах РВСН СССР. После службы в армии поступил в Театральное училище им. М. Щепкина (курс В. А. Сафронова), которое окончил в 1993 году.

С 1993 года актёр Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.

Скончался 27 января 2021 года в Москве на 53-м году жизни из-за продолжительной болезни. Прощание с актёром состоялось 30 января в Церкви Иоанна Предтечи на Николо-Хованском центральном кладбище, похоронен в Москве на Николо-Хованском кладбище.

Творчество

Театральные работы

Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя 

 «Знак батареи Красного Дьявола» Т. Уильямса (режиссёр Сергей Яшин)

 «Долгий день уходит в ночь» Ю. О’Нила (режиссёр Сергей Яшин) — Эдмунд
 «Вернись, малютка Шеба» У. Инджа (режиссёр Эдвард Хастингс)
 «Чужой ребёнок» В. Шкваркина (режиссёр Александр Бордуков) — Костя

 «Иванов» А. П. Чехова (режиссёр Сергей Яшин) — Евгений Константинович Львов
 «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (режиссёр Игорь Цалон) — Мортимер

 «Петербург» А. Белого (режиссёр Сергей Голомазов)

 «Моё преступление» Л. Вернейля, Ж. Бера (постановка Сергей Яшин, режиссёр Евгения Кемарская) — Андрэ Боннар

 «Долетим до Милана» О. Заградника (режиссёр Евгения Кемарская) — Лукаш

 «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда (режиссёр Сергей Яшин) — Сесил Грэхем
 «Однажды в Калифорнии («Истинный Запад»)» С. Шепарда (постановка Сергей Яшин, режиссёр Вячеслав Сорокин) — Остин

 «Театральный роман» М. А. Булгакова (режиссёр Константин Богомолов) — Ксаверий Ильчин, Романус

 «Портрет» по произведениям Н. В. Гоголя (режиссёр Андрей Левицкий)

 «Тётка Чарлея» Б. Томаса (режиссёр Сергей Яшин) — сэр Фрэнсис Чеснэй

 «Мистраль» О. А. Кучкиной (постановка Сергей Яшин, режиссёр Вячеслав Сорокин) — Поль Гоген

Театр «Модернъ» 
 «Петля» Р. Ибрагимбекова (режиссёр Светлана Врагова) — Жюль

Фильмография 
  — Сады Диониса, режиссёр М. Беберашвили — Художник
  — Святой и грешный, режиссёр И. Соловов — камео
  — Авантюристка, режиссёр Д. Дьяченко — Том
  — Рудольфио, режиссёр О. Лобанова — Рудольф
  — Слуга государев, режиссёр О. Рясков — адъютант Карла
  — Записки экспедитора Тайной канцелярии, режиссёр О. Рясков — французский посол
  — Второй убойный (телесериал), режиссёр С. Власов — Геннадий

Примечания

Ссылки 
 Андрей Болсунов на сайте «Афиши»

Персоналии:Кемерово
Ракетчики РВСН СССР и России
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя